

Geografia

Austria 
 Kirnberg an der Mank – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Melk

Niemcy 
 Kirnberg – dzielnica Oberhausen
 Kirnberg – dzielnica Penzberga

Zobacz też 
 Kürnberg